Rev & Roll ist eine kanadische Animationsserie, die in Deutschland seit 2020 auf SuperRTL und Toggo Plus läuft. Sie zeigt die Abenteuer des achtjährigen Rev mit seinen Freunden Avery, Lori, Bo und Owen in Fender Bend.

Weblinks 
 
 

Kinder- und Jugendfernsehserie
Animationsserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2020er Jahre